Castello di Allègre, nel dipartimento francese dell'Alta Loira
 Castello di Allègre, nel dipartimento francese del Gard